[[Файл:Harold Copping Jesus at the home of Martha and Mary 400.jpg|thumb|right|Иисус в доме Марфы и Марии, 1927]]
Марта из Вифании — сестра Лазаря и Марии, упоминавшаяся в Евангелиях от Луки и Иоанна.

 Этимология 
Имя «Марта» является транскрипцией греческого ( мáрта), которое в свою очередь происходит от арамейского ( мóрто — «госпожа»). Арамейская форма имени появляется в набатейских надписях найденных в Поццуоли, находящихся в музее Неаполя, и датированных V веком до н. э. (Corpus Inscr. Semit., 158).

 Евангелие от Луки 
В Евангелии от Луки () рассказывается о Марфе и Марии, её сестре. Они жили вместе в доме в деревне, название которой не известно. Неизвестно также и название местности. Однако там проходил Иисус: «В продолжение пути их пришёл он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла его в дом свой. У неё была сестра, именем Мария». Мария садится в ногах Иисуса и слушает его, в то время как Марфа заботится об угощении. Не успевая приготовить всё, что нужно гостью, она жалуется Иисусу: «Господи! Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус ответил: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё''».

Евангелие от Иоанна 
В Евангелии от Иоанна () рассказывается о болезни, смерти и воскресении Лазаря; из этой главы видно, что Лазарь, Мария и Марфа являются братом и сёстрами, а также близкими друзьями Иисуса, поэтому, когда Лазарь серьёзно занемог, Иисуса срочно позвали, опасаясь, что он не успеет проститься с Лазарем. Когда Иисус приблизился к Вифании, Марфа выбежала встречать его; о Марии евангелист Иоанн говорит: . Лазарь умер и был уже в гробе 4 дня. Далее в рассказе Марфа показывает свою сильную веру в Иисуса: . Однако она не понимает сначала ответа Иисуса — , хотя показывает веру в воскресение в последний день. И на конец диалога Марфа говорит исповедание веры . Воскрешая Лазаря, Иисус будто в ответ на это признание говорит Марфе: .

Образ в кино

Примечания

Ссылки 
 Святая Марфа на www.bibelwissenschaft.de 

Женщины Нового Завета